Waterkelder of regenwaterput
 Cisterne (biologie)